Le Varzim SC est un club de football portugais basé à Póvoa de Varzim, à proximité de Porto. Le club évolue pour la saison 2015-2016 en Liga Vitalis (deuxième division portugaise).

Historique 

Le club passe 21 saisons en Liga Sagres (). 

Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1978-1979, où il se classe  du championnat, avec 11 victoires, 10 matchs nuls et 9 défaites.

La dernière présence en  du Varzim SC remonte à la saison 2002-2003.

Lors de cette même saison (2002-2003), le club réussit la performance d'atteindre les quarts de finale de la Coupe du Portugal. La même chose se produit lors de la saison 2006-2007 alors que le club évolue pourtant en deuxième division.

Anciens joueurs 

  Paulo Figueiredo
  António Mendonça
  Henrique Hilário

Couleurs et évolution du blason

Bilan saison par saison

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football au Portugal
Club de football fondé en 1915
Póvoa de Varzim